Świerk (dt. Fichte) bezeichnet Orte in Polen:
 Świerk (Otwock), Stadtteil von Otwock in der Woiwodschaft Masowien
 Świerk (Barwice), Wohnplatz in der Gmina Barwice (dt. Bärwalde) in der Woiwodschaft Westpommern

Świerk ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred G. Świerk (1931–2022), polnischer Buchwissenschaftler

Siehe auch:
 Świerki